Bebe (1976) énekes a Back II Black együttes tagja
 Bebe (1978) spanyol énekes és színésznő
Bebe a következő személyek beceneve:
 Constantin Năsturescu (1940–2021) válogatott román labdarúgó
Földrajz
Bebe texasi település